Saint-Privat è il nome di alcuni comuni francesi:
 Saint-Privat – Ardèche
 Saint-Privat – Corrèze
 Saint-Privat – Hérault
 Saint-Privat-d'Allier – Alta Loira
 Saint-Privat-de-Champclos – Gard
 Saint-Privat-des-Prés – Dordogna
 Saint-Privat-des-Vieux – Gard
 Saint-Privat-de-Vallongue – Lozère
 Saint-Privat-du-Dragon – Alta Loira
 Saint-Privat-du-Fau – Lozère
 Saint-Privat-la-Montagne – Mosella